Альбала ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 38,17 км². Население — 795 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

История 
Город основан в 1326 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fiesta del 24 de diciembre en Albalá

Муниципалитеты Касереса